Sergi López peut désigner :

 Sergi López (1965-), acteur espagnol ;
 Sergi López Segú (1967-2006), footballeur espagnol ;
 Sergio López Miró dit Sergi López (1968-), nageur espagnol.